Halowe Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 19 i 20 lutego w Budapeszcie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 

2011 na Węgrzech
2011 w lekkoatletyce
Węgry 2011
Mistrzostwa Węgier w lekkoatletyce